Ли́ам Ги́ллик (; род. 1964, Эйлсбери, Англия) — живущий в Нью-Йорке британский художник, скульптор-концептуалист, номинант премии Тёрнера за 2002 год. Представляет поколение YBA; точнее всего его работу маркирует термин из словаря искусства XXI века — «Эстетика взаимодействия».

Карьера 
Лиам Гиллик родился в Эйлсбери, на юге Центральной Англии, в 1964 году.
В 1983-84 годах учился в Колледже искусств, Хартфордшир (Hertfordshire College of Art). Высшее художественное образование получил в Колледже Голдсмитс при Лондонском университете, в 1987 году. Его первая персональная выставка состоялась в 1989 году в Лондоне.

Лиам Гиллик, вероятно, более всего известен как создатель прозрачных экранов и платформ, стройных алюминиевых конструкций, в ячейки которых вмонтированы, яркие, как в мире победившего супрематизма, геометрически чёткие листы цветного плексигласа.
Его искусство опирается на строгое теоретизирование: он столько же писатель, как производитель объектов. В то же время, работы Гиллика визуально привлекательны и явно созданы на основе изученных и хорошо по́нятых свойств материалов, конструкций и цвета.
Художник сознаёт, какие инструменты существуют для воздействие на наше окружение и, соответственно, на модели поведения в искусственно созданной среде.

Гиллик воспринимает свою творческую линию, как восходящую к концептуальной традиции, то есть, он расценивает искусство, как деятельность ради общения и обмена. По его мнению, производить искусство можно и в виде сценариев, проектных предложений, оформленных как текст; иногда в виде книги. Гиллик исследует семиотику среды обитания человека и отношения между утопической абстракцией и реальным политическим воздействием.

Лиам Гиллик был женат (с 1998 по 2012) на художнице абстрактно-геометрического направления, Саре Моррис. В последние годы художник живёт и работает в Нью-Йорке.

Ссылки 
 ВИДЕО (1 час. 11 мин.) Разговор художника с публикой после объявления Лиама Гиллика номинантом премии Тёрнера за 2002 год (видео внизу страницы)
 Страница художника на сайте Галереи Тейт

Литература

Примечания

См. также 
 Концептуальное искусство
 Искусство и язык
 Минимал арт
 Инсталляция (искусство)
 Искусство взаимоотношений
 Неоконцептуализм
 Молодые британские художники
 Лоуренс Вайнер

Художники США XX века
Художники США XXI века
Художники-концептуалисты
Современные художники Великобритании
Современные художники США
Скульпторы-минималисты
Художники-абстракционисты Великобритании
Художники-абстракционисты США
Выпускники Голдсмитов